Johnny Miller kan avse:

Johnny Miller (flygare), amerikansk pilot
Johnny Miller (golfspelare), amerikansk professionell golfspelare